Yucatán es una palabra que puede referirse a:
 Península de Yucatán, ubicada en América del Norte, separa al golfo de México del mar Caribe;
 Estado de Yucatán, uno de los 31 Estados Unidos Mexicanos;
 Originario de Yucatán, los que nacieron en Yucatán;
 República de Yucatán, nombre de la entidad que en el  tomó la iniciativa de separarse de los Estados Unidos Mexicanos;
 Canal de Yucatán, que une el mar Caribe con el golfo de México;
 Municipio de Yucatan, en Minnesota, Estados Unidos;
 Yucatán o Ejido Yucatán, localidad de la delegación Benito Juárez en el municipio de Mexicali, Baja California, México;
 Londres 38, centro de detención de disidentes de la dictadura de augusto Pinochet, cuyo nombre clave era Yucatán;
 Yucatán, película de 2018 dirigida  por Daniel Monzón.